

Geografia 
 Giovi  – frazione del comune italiano di Arezzo, in Toscana
 Giovi  – frazione del comune italiano di Mignanego (GE)
 Giovi  – frazione del comune italiano di Salerno
 Villaggio dei Giovi  – frazione del comune italiano di Limbiate (MB)

Altro 
 Giovi  – stazione ferroviaria della linea Arezzo-Stia 
 Monte Giovi  – complesso montuoso della provincia di Firenze
 Passo dei Giovi  – valico dell'Appennino ligure fra i comuni di Busalla e Mignanego
 Strada statale 35 dei Giovi  – strada che collega Genova a Chiasso, passando per Milano
 Piano Orizzontale dei Giovi  – stazione ferroviaria del comune di Mignanego (GE)

Onomastica
 Giovi – diminutivo dei nomi propri di persona Giovanni e Giovanna